Witchfinder General har flere betydninger:

 Matthew Hopkins, engelsk heksejæger fra det 17. århundrede.
 Witchfinder General (bog), en roman fra 1966 af Ronald Bassett.
 Witchfinder General (film), en filmatisering fra 1968 af Bassetts roman med Vincent Price.
 Witchfinder General (band), et britisk heavy metal band.